О — корейская () и японская фамилия (вариант китайской фамилии ), а также псевдоним.

Известные носители: О Бом Сок (род. 1984) — южнокорейский футболист.
 О Ган Чхоль (род. 1993) — корейский тяжёлоатлет.
 О Гё Мун (род. 1972) — южнокорейский стрелок из лука.
 О Годон (род. 1948) — южнокорейский государственный деятель.
 О Джин У (1917—1995) — военный и государственный деятель КНДР.
 О Джин Хёк (род. 1981) — южнокорейский стрелок из лука.
 О Джон Э (род. 1984) — северокорейская тяжёлоатлетка.
 О Джэ Сок (род. 1990) — южнокорейский футболист.
 О Ён Гё (1960—2000) — южнокорейский футболист.
 О Ён Джи (род. 1990) — южнокорейская боксёрша.
  (род. 1978) — американская певица.
 О Кван Су (род. 1965) — южнокорейский боксёр.
 О Кын Нёль (род. 1931) — военный и политический деятель КНДР.
 О Мин Гын (род. 1962) — южнокорейский боксёр.
 О Пан Сок (род. 1988) — южнокорейский футболист.
 О Риссэй (род. 1958; также известный как Ван Личэн) — игрок в го тайваньского происхождения, выступающий за Японию.
 О, Садахару (род. 1940) — японский бейсболист и менеджер.
 О Сан Ук (род. 1996) — южнокорейский фехтовальщик-саблист.
 О, Сандра (род. 1971) — канадская актриса.
 О Се Джон (1982—2016) — южнокорейский шорт-трекист,
 
 О Се Чхоль (род. 1943) — южнокорейский экономист и политический деятель.
 О Сеён (род. 1942) — южнокорейский поэт и публицист.
 О Сын Нип (род. 1946) — южнокорейский дзюдоист.
 О Ха На (род. 1985) — южнокорейская фехтовальщица-рапиристка.
 О Хаён (род. 1996) — южнокорейская певица, актриса и автор песен.
 О Хе Рин (род. 1989; более известная как Рэйна) — южнокорейская автор-исполнитель.
 О Ын Сок (род. 1983) — южнокорейский фехтовальщик-саблист.
 О Ын Сон (род. 1966) — южнокорейская альпинистка; первая женщина, покорившая все 14 восьмитысячников.
 О Ын Су (род. 1993) — южнокорейский кёрлингист.
 О Юн Гён (род. 1941) — северокорейский футболист.